Еса (, ) — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Наварра. Муниципалитет находится в составе района (комарки) комарка-де-Сангуэса. Занимает площадь 22,22 км². Население — 256 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 50 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Asociación Río Aragón

Муниципалитеты Наварры